Název Plesná může znamenat:
 Plesná (okres Cheb) – město v okrese Cheb
 Plesná (Ostrava) – městský obvod statutárního města Ostravy
 Plesná (Šumava) – hora na Šumavě, výška 1338 m n. m. (též Debrník)
 Plesná (řeka) – levostranný přítok Ohře v okrese Cheb